Котляр — фамилия.

Известные носители 
 Котляр, Антон Станиславович (род. 1993) — украинский футболист, полузащитник.
 Котляр, Борис Александрович (род. 1937) — советский, российский учёный-металлург.
 Котляр, Валентин Алексеевич (1959—2010) — депутат Государственной Думы первого созыва.
 Котляр, Вячеслав Вячеславович (род. 1982) — украинско-казахстанский футболист, вратарь.
 
 Котляр, Евгений Николаевич (1980—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.
 Котляр, Елена Семёновна (1936—2021) — советский и российский литературовед, африканист и фольклорист, доктор филологических наук (1988).
 Котляр, Иван Фёдорович (1916—1944) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Котляр, Иосиф Соломонович (1908—1962) — советский детский писатель.
 Котляр, Лев — советский актёр и сценарист.
 
 Котляр, Леонтий Захарович (1901—1953) — Герой Советского Союза.
 
 Котляр, Самуил Иосифович (более известен под фамилией Алёшин; 1913—2008) — русский советский писатель и драматург, сатирик, мемуарист.
 Котляр, Соломон Осипович (1890—1967) — советский экономист, редактор, партийный, профсоюзный и общественный деятель.
 Котляр, Феодосий Порфирьевич (1904—1980) — Герой Советского Союза.
 Котляр, Эльмира Пейсаховна (1925—2006) — советская поэтесса и переводчица.
 Котляр, Эрик Соломонович (род. 1929) — советский и российский писатель и журналист, лауреат премии Союза журналистов России.
 Котляр, Юрий Фёдорович (1917—2008) — русский советский писатель-фантаст, инженер-электрик, педагог.
 Котляр, Яков Михайлович (1918—1987) — советский математик, доктор технических наук, профессор МАИ.

См. также 
 Котляры — цыганская этническая группа, входящая в состав большой цыганской группы рома.
 Котляров
 Котлярский
 Котляревский